

Персоналии 
 Франшвиль, Амеде де (, 1802—1889) — французский политический деятель и писатель.

Топонимы 
 Франшвиль () — коммуна во французском департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия.
 Франшвиль () — коммуна во французском департаменте Марна региона Шампань — Арденны.
 Франшвиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Франшвиль () — коммуна во французском департаменте Орн региона Нижняя Нормандия.
 Франшвиль () — коммуна во французском департаменте Рона региона Рона — Альпы.
 Франшвиль () — коммуна во французском департаменте Эр региона Верхняя Нормандия.
 Франшвиль () — коммуна во французском департаменте Юра региона Франш-Конте.

 Ла-Франшвиль () — коммуна во французском департаменте Арденны региона Шампань — Арденны.